Il doppio del torneo di tennis S Tennis Masters Challenger 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Julian Knowle e Alexander Peya che hanno battuto in finale Emilio Benfele Álvarez e Josh Goffi 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Julian Knowle /  Alexander Peya (Campioni)
 Emilio Benfele Álvarez /  Josh Goffi (finale)

 Ilia Kushev /  Serhij Stachovs'kyj (quarti di finale)
 Andrew Derer /  Sadik Kadir (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

S Tennis Masters Challenger 2004